

Astronomia
71445 Marc – asteroide della fascia principale

Acronimi
MARC – MAchine Readable Cataloguing (Catalogazione leggibile da una macchina), specifica per la rappresentazione dell'informazione bibliografica
MARC – Mostramercato delle Attrezzature Radioamatoriali e Componentistica, fiera dell'elettronica, dell'informatica e delle attrezzature da radioamatore che si tiene due volte all'anno a Genova
MARC - Museo Archeologico Cadorino, una delle strutture incluse nel circuito museale di Pieve di Cadore

Persone
Franz Marc – pittore tedesco
Marc di Cornovaglia – leggendario re di Cornovaglia

Altro
Marc – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Marco
Marc – acquavite francese
Marc 4 – gruppo musicale italiano

Pagine correlate
Marco
Mark
Marcus